Els geometroïdeus (Geometroidea) és una superfamília de lepidòpters del tipus arnes. Inclou les famílies Geometridae, Uraniidae, i Sematuridae

Cladograma

Referències

Bibliografia 

 Firefly Encyclopedia of Insects and Spiders, edited by Christopher O'Toole, , 2002